() е японски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 27 мача за националния отбор на Япония.

Външни препратки 
 National Football Teams
 Japan National Football Team Database

Японски футболисти